Todds tolle Welt (Originaltitel: ToddWorld) ist eine US-amerikanische Zeichentrickserie, die zwischen 2004 und 2008 produziert wurde.

Handlung 
Todd, Benny, Stella, Tickle und Sophie leben in einer  Welt, in der jeder er selbst sein kann und dazu befugt ist, alles zu tun, was er am besten kann und Andersartigkeit etwas Gutes ist. Dabei erleben sie viele verrückte Abenteuer. Die Werte Toleranz, Anerkennung und Verschiedenartigkeit sollen vermittelt werden.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde zwischen 2004 und 2008 von Mike Young Productions unter der Regie Jeff Gordon in den Vereinigten Staaten produziert. Der Titelsong wurde gesungen von Jeff Cascaro. Dabei sind 2 Staffeln mit 78 Episoden entstanden. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 8. November 2006 auf KI.KA statt. Zudem wurde die Serie auf DVD veröffentlicht.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Weblinks 
 
 

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Vereinigte Staaten)
Fernsehserie der 2000er Jahre